Victor Dubreuil peut faire référence à :
 Victor Dubreuil (1842-1896), directeur d'une filature de coton.
 Victor Dubreuil (1859-1916), ferblantier, un couvreur, dirigeant syndical et fonctionnaire.
 Victor Dubreuil, un artiste peintre américain actif de 1880 à 1910.

Références